(littéralement : « Accro à toi » en anglais) est le titre de plusieurs chansons :

 , chanson du groupe  présente sur l'album  sorti le  (elle figure sur la bande originale d'Un prince à New York) ;
 Addicted to You, chanson d'Hikaru Utada présente sur l'album Distance sorti le  ;
 , chanson d'Alec Empire présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson interprétée par , représentant la Finlande au Concours Eurovision de la chanson 2002 ;
 , chanson d'Anthony Callea présente sur l'album  sorti le  ;
 Addicted to You, chanson de Shakira présente sur l'album Sale el sol sorti le  ;
 Addicted to You, chanson d'Avicii présente sur l'album True sorti le .

Voir aussi